Luongasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Luongasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (98,2 ha)
Luongasjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (76,6 ha)
Pikku Luongasjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (15,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn